Fotbollsallsvenskan 1961 spelades 16 april–15 oktober 1961, och vanns av IF Elfsborg. Vårsäsongen spelades 16 april–11 juni, och höstsäsongen spelades 3 augusti–15 oktober 1961.

Förlopp
IF Elfsborg blev första nykomling att vinna serien. Laget hade dock spelat där tidigare.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 20 mål: Bertil Johansson, IFK Göteborg
 18 mål: Owe Ohlsson, IFK Göteborg
 14 mål: Henry Larsson, IF Elfsborg; Harry Bild, IFK Norrköping
 13 mål: Rune Börjesson, Örgryte IS; Wigar Bartholdsson, IF Elfsborg; Leif Wendt, Örebro SK

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 47 734: IFK Göteborg–Örgryte IS 3–3, Nya Ullevi den 30 augusti 1961
 41 908: IFK Göteborg–IF Elfsborg 5–5, Nya Ullevi den 17 augusti 1961

Svenska mästarna 

IF Elfsborgs spelare i allsvenskan 1961

 Jens Söderberg
 Henry Larsson
 Wigar Bartholdsson
 Boris Målberg
 Ingemar Haraldsson
 Toivo Lundell
 Lars Råberg
 Leif "Gästis" Petersson
 Leif "Loket" Olsson
 Roland Sandström
 Rolf "Kinis" Johansson
 Bengt Lindroth
 John "Moggli" Åström
 Ove Grahn
 Ulf Bertilsköld

Referenser

Noter

Allmänna källor

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1961
1961
Fotbollssäsongen 1961